Latokartano kan syfta på:

Latokartano – en del av Viks stadsdel och Ladugårdens distrikt i Helsingfors stad i Finland, se Ladugården 
Latokartano – en vårdanstalt i Sjökulla, Lappträsk i Finland, se Sjökulla vårdanstalt
Latokartano – en by och egendom i Bjärnå kommun Egentliga Finland, se Näse gård